Ветеря — название населённых пунктов.

Россия 
Ветеря 1 — деревня в Гдовском районе Псковской области, Самолвовская волость.
Ветеря 3 — деревня в Гдовском районе Псковской области, Самолвовская волость.